Клеопатра в космосе — анимационный сериал, основанный на сюжете одноимённой книги Майка Майхака и экранизированный компанией DreamWorks в 2019 году.

В Соединённых Штатах первые пять эпизодов были выпущены на потоковом сервисе NBCUniversal Peacock для клиентов Xfinity 15 апреля 2020 года, что делает этот анимационный сериал DreamWorks первым, который будет выпущен на потоковом устройстве, отличном от Netflix или Amazon Video. 15 июля 2020 года был официально выпущен первый сезон, когда сервис был запущен по всей стране. До своего выхода в Соединённых Штатах сериал впервые транслировался в Юго-Восточной Азии на канале DreamWorks, начиная с 25 ноября 2019 года. Шоу рассчитано на детей в возрасте от 6 до 11 лет, хотя и имеет популярность у более старшей аудитории. Лэнгдейл в интервью сказал, что он пытается убедиться, что шоу «доступно для более молодой аудитории», даже несмотря на то, что он не особо задумывается о том, на какую возрастную категорию нацелено шоу.

Сюжет 
Клеопатра в космосе — это приключенческая комедия, посвящённая подростковым годам Клеопатры, поскольку она имеет дело со взлётами и падениями подростка средней школы, после того, как она перенеслась на 30 000 лет в будущее на планету с египетской тематикой, которой правят говорящие кошки, и она, как говорят, спасительница галактики. Клеопатра и её новообретённые друзья работают над тем, чтобы попытаться вернуть её в её собственное время, в Древний Египет, поскольку в процессе она приобретает новые боевые навыки. Шоураннер Дуг Лэнгдейл описал шоу как «реальную историю продвижения вперёд».

Примечания 
Комментарии

Источники

Анимационные веб-сериалы США
Фильмы о Клеопатре
Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы США
Оригинальные программы Peacock